Glastonbury Fayre steht für:

 Glastonbury Fayre, Musikfestival in Somerset, England, siehe Glastonbury Festival
 Glastonbury Fayre (Album), Album vom Glastonbury Festival (1971)